Унануа, Естабло има више значења:

 Унануа, Естабло (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Унануа, Естабло (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику